El Capitan  o El Capitán, formació rocosa vertical del Parc Nacional de Yosemite
 El Capitan (Montana), cim de les muntanyes Bitterroot, part de la serralada Bitterroot més gran que recorre la frontera entre Montana i Idaho
 El Capitan (Mart), conjunt de roques en capes situat al planeta Mart